

Cinema
Il compleanno di Topolino (The Birthday Party) – cortometraggio animato statunitense del 1931
The Birthday Party – film britannico del 1968 diretto da William Friedkin

Letteratura
The Birthday Party – romanzo biografico del 2007 di Panos Karnezis

Musica
The Birthday Party – gruppo musicale australiano– attivo dal 1977 al 1983
The Birthday Party – video live della band heavy metal britannica Motörhead
The Birthday Party – album dei The Birthday Party del 1980
Birthday Party – album di Dave Pegg del 1998

Televisione
Birthday Party – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1947 al 1949

Teatro
Il compleanno (The Birthday Party) – opera teatrale del drammaturgo britannico Harold Pinter

Altro
Birthday Party – partito politico creato da Kanye West per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020